

События 
 Каган аваров зазвал Ираклия в Селимбрию для переговоров, но стремился захватить его. Ираклий бежал. Авары разграбили императорский лагерь.

Родились 
 Гаделин, христианский святой.
 Вонхё, наставник, писатель и комментатор в корейской буддийской традиции.

Скончались 
 Иоанн Милостивый (александрийский патриарх).
 Ян-ди (династия Суй), второй император китайской династии Суй.
 Мевенн Бретонский, святой Римско-Католической Церкви, монах.
 Кередиг ап Гваллог, сын Гвалога, короля Элмета.
 Венделин, католический и местночтимый православный.
 Ван Тун (философ).

См. также